Degos ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Degos (* 1945), französischer Hämatologe, Onkologe, Genetiker und Immunologe
 Robert Degos (1904–1987), französischer Dermatologe